Аэропорт Ганновер-Лангенхаген — международный аэропорт города Лангенхаген. Является 9-м по значимости в Германии и вторым по количеству линий в восточную Европу после аэропорта в Франкфурт-на-Майне.

История 
Аэропорт Лангенхаген был создан в 1945 году на основе военного аэродрома, о чём напоминают сохранившиеся военные казармы в его северной части. В 1950 году начались подготовительные работы для переустройства аэропорта в гражданский и как запасной к уже имеющемуся аэропорту «Ганновер-Фарэнвальд» (ныне не существует), поскольку последний находился в черте города и не мог больше расширяться. В июле 1951 года управление гражданской авиации выдало разрешение строительной фирме «Флюгхафэн Баугезэльшафт» () на проведение строительных работ, и уже 28 ноября того же года началось строительство. Через 5 месяцев, 26 апреля 1952 года, объект был сдан в эксплуатацию с ВПП длиной 1680 м (южная полоса).

В 1956 году стартовали первые туристические полеты на Мальорку и в Коста Брава.

7 октября 1956 году Люфтганза открыла рейс по маршруту Гамбург — Ганновер — Франкфурт, на котором были задействованы самолёты марки Douglas DC-3.

В 1957 году 4 фирмами-организаторами полётов насчитывалось уже 130 чартерных рейсов.

Авиакомпании и направления

Примечания

Ссылки 
 
 официальный сайт
 официальный сайт на русском языке

Аэропорты Нижней Саксонии
Транспорт Ганновера